El príncipe Jorge, duque de Kent, (nacido como George Edward Alexander Edmund; Norfolk; 20 de diciembre de 1902-Escocia; 25 de agosto de 1942) fue el tercer duque de Kent desde el 12 de octubre de 1934, hasta su muerte, en 1942. También fue un miembro de la familia real británica y príncipe del Reino Unido desde su nacimiento, cómo el cuarto hijo de los reyes-emperadores Jorge V y María, hasta su muerte. Además de duque de Kent y príncipe del Reino Unido fue también conde de St. Andrews y barón Downpatrick.

Nacimiento 
El príncipe Jorge nació el 20 de diciembre de 1902 en York Cottage, Sandringham House, en Norfolk, Inglaterra. Su padre era Jorge V del Reino Unido, en aquel momento príncipe de Gales, hijo del rey Eduardo VII y la reina Alejandra. Su madre era la reina María, entonces princesa de Gales, la hija mayor del duque Francisco de Teck y de la princesa María Adelaida de Cambridge. En el momento de su nacimiento era el quinto en el orden de sucesión al trono británico. Como nieto del rey británico recibió el tratamiento y título de Su Alteza Real el príncipe Jorge de Gales.

Fue bautizado en la capilla privada del castillo de Windsor el 26 de enero de 1903 por Francis Pager, obispo de Oxford (con agua ordinaria, en lugar de agua del río Jordán, según la tradición monárquica). Sus padrinos fueron sus abuelos Eduardo VII y Alejandra de Dinamarca, su tío abuelo el príncipe Valdemar de Dinamarca, el príncipe Luis de Battenberg y sus tías abuelas María Feodorovna de Rusia y la princesa Helena del Reino Unido.

Educación y carrera 
El príncipe Jorge recibió su educación elemental de un tutor privado y después acompañó a su hermano mayor, el príncipe Enrique (posteriormente duque de Gloucester) a la St. Peter's Court Preparatory School en Broadstairs, Kent. Con trece años, como anteriormente habían hecho sus hermanos los príncipes Eduardo y Alberto, acudió a una escuela naval, primero en Osborne House y posteriormente al Britannia Royal Naval Collage de Dartmouth. Permaneció en la Royal Navy hasta 1929, sirviendo en el HMS Iron Duke y en el HMS Nelson. Después de dejar la Armada, ocupó brevemente un puesto en el Foreign Office y posteriormente en la Home Office, convirtiéndose en el primer miembro de la familia real británica que trabajaba como civil.

Fue muy cercano a su hermano menor, el príncipe Juan (1905-1919), por su poca diferencia de edad y con quien podía jugar en ciertos días libres. Vio morir a su propio hermano, que sufrió un repentino ataque que acabó con su corta vida. Jorge, muy emotivo, admiró a su hermano fallecido por ser una persona sencilla y auténtica y tuvo la fortuna de tener la educación y el tratamiento bien diferenciados a los que tuvieron el príncipe Enrique y sus hermanos mayores, ajustados al severo protocolo.

En 1939 fue elegido gran maestre de la Gran Logia Unida de Inglaterra, una posición que ocupó hasta su muerte.

Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial regresó al servicio militar activo con el rango de contraalmirante, sirviendo brevemente en la División de Inteligencia del Almirantazgo.  En abril de 1940 fue transferido a la fuerza aérea, la Royal Air Force.  Temporalmente cedió su rango de vicemariscal del Aire para ocupar el puesto de comodoro del Aire en la sección de entrenamiento.

Matrimonio 
El 12 de octubre de 1934, ante su inminente matrimonio con su prima segunda, la princesa Marina de Grecia y Dinamarca, recibió los títulos de duque de Kent, conde de St. Andrews y barón Downpatrick. La pareja se casó el 29 de noviembre de 1934 en la Abadía de Westminster. La novia era hija del príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Sigue siendo el último matrimonio entre el hijo de un soberano británico y un miembro de una casa real extranjera.

La princesa Marina recibió el tratamiento de Su Alteza Real la duquesa de Kent tras el matrimonio. Ella y su marido tuvieron tres hijos:
 Príncipe Eduardo, duque de Kent, nacido el 9 de octubre de 1935.
 Princesa Alejandra de Kent, nacida el 25 de diciembre de 1936.
 Príncipe Miguel de Kent, nacido el 4 de julio de 1942.

Vida privada 

Se encontraba especialmente interesado por el arte y la decoración de interiores, aficiones que compartía con su madre, la reina María, pero con ningún otro miembro de su familia. También se dice que era adicto a las drogas, en concreto a la morfina y la cocaína —una debilidad que sus hermanos le animaron a curar durante la década de 1920—.

Antes y después de su matrimonio, el duque de Kent tuvo una larga serie de romances y relaciones íntimas con mujeres y hombres. Entre sus amantes destacan la cantante afrodescendiente de cabaret Florence Mills, la rica heredera Poppy Baring, Margarita,  duquesa de Argyll, y la estrella musical Jessie Matthews.  Según la historiadora británica Lucy Moore, el duque de Kent también amó a Indira Raje, la maharaní de Cooch Behar. Además, se sabe que intentó seducir a la reina Juliana de los Países Bajos, pero ella lo rechazó y terminó casándose con el príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld.

También fue su amante el actor Noël Coward, con quien estuvo relacionado sentimentalmente durante 19 años. Las cartas de amor del duque a Coward parecen haber sido robadas de la casa del actor en 1942. Parece haber sido chantajeado por un prostituto masculino al que había escrito cartas de naturaleza íntima. También mantuvo relaciones homosexuales con el esposo de una de sus primas y pariente lejano suyo, el príncipe Luis Fernando de Prusia, y con el espía e historiador de arte Anthony Blunt.

Además de sus hijos legítimos, se dice que el duque de Kent tuvo un hijo con Kiki Preston (Alice Gwynne), una estadounidense muy conocida en la alta sociedad, cuyo amor compartió con José Evaristo Uriburu Roca, el hijo bisexual del embajador de Argentina en el Reino Unido. Su relación con Kiki Preston fue bastante tormentosa. Preston era prima de la rica heredera Gloria Vanderbilt, y era conocida como «la chica de la jeringa de plata». Drogadicta, murió tras saltar por la ventana del Hotel Stanhope en la ciudad de Nueva York, aunque algunas teorías conspiratorias sugieren que el duque de Kent la hizo asesinar a través de sus contactos masónicos. De todas formas, como Kiki Preston murió cuatro años después de la muerte del duque de Kent esta teoría tiene escasa credibilidad. Según las memorias del barón Frederick Ponsonby, amigo del duque, al parecer el hijo ilegítimo de Jorge y Kiki Preston terminó siendo adoptado por Cass Canfield, recibió el nombre de Michael Canfield y se casó en 1953 con Lee Radziwill, hermana menor de Jackie Kennedy.

Gran parte de la historia personal del duque de Kent fue revelada en la película documental The Queen's Lost Uncle. La bisexualidad del duque y su adicción a las drogas fue explorada en African Night, una obra escrita por Jeffrey Corrick en 2004.

Papel político 
En una ocasión se propuso que el duque de Kent fuera nombrado rey de Polonia, para de esta forma restaurar la monarquía polaca. En agosto de 1937 el duque y su esposa visitaron Polonia y fueron bien recibidos por las autoridades locales. Sin embargo, debido a la invasión del país y el estallido de la Segunda Guerra Mundial el plan no llegó a realizarse.

Cuando el rey Eduardo VIII del Reino Unido abdicó, muchos analistas políticos consideraron que el duque de Kent era el candidato ideal a la sucesión al trono británico. Aunque finalmente fue elegido el siguiente en la línea sucesoria, Jorge VI, las dudas sobre su idoneidad eran considerables, debido a su falta de confianza y su temperamento nervioso. Por otra parte, la figura del duque Jorge de Kent también era controvertida, ya que tenía ideas políticas semejantes a las de su hermano Eduardo VIII, pretendiendo que el monarca británico debía actuar de forma independiente al gobierno.

Muerte

Teorías conspiratorias 
El duque murió al estrellarse su avión mientras se encontraba en el servicio activo durante la Segunda Guerra Mundial. Se estrelló en Eagles Rock cerca de Dunbeath, Caithness, Escocia el 25 de agosto de 1942. El avión Short Sunderland en el que viajaba se dirigía oficialmente a Islandia, donde el duque de Kent tenía previsto encontrarse con representantes del Ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, la muerte del duque en mitad de la Segunda Guerra Mundial ha hecho surgir varias teorías conspiratorias en torno al accidente. En algunas teorías se dice que el duque de Kent se dirigía a Suecia para negociar un tratado de paz con los alemanes. Con el duque viajaba Rudolf Hess, enviado por Adolf Hitler, a quien pertenecería el cuerpo sin identificar (al ser el n.º 16 de una tripulación declarada de 15 personas) que se encontró en la escena del accidente. De esta forma el jerarca nazi Rudolf Hess que fue juzgado en Núremberg al final de la guerra habría sido un impostor. Un loco sin remedio escogido por su extraordinario parecido físico, y condicionado para creerse Hess. Otras teorías dicen que el duque insistió en llevar personalmente el control del avión y que su inexperiencia fue la que causó el accidente. 

En el año 2003, Channel 4 ofreció una nueva teoría sobre el accidente, en la que se afirmaba que el duque de Kent estuvo involucrado en los acontecimientos que llevaron a la captura de Rudolf Hess. Sin embargo, esta teoría establece que el duque trabajaba con los servicios británicos para engañar a los nazis haciéndoles creer que estaba colaborando con otras figuras de la élite británica para derrocar el gobierno de Winston Churchill.

Funeral 
Seis semanas antes de su muerte, su esposa había dado a luz a su tercer hijo, Miguel. Al principio el duque de Kent fue enterrado en la Capilla de San Jorge, en Windsor, aunque en 1968, sus restos fueron trasladados al Cementerio real, cerca del Mausoleo real de Frogmore donde descansan los restos de la reina Victoria y también cerca de donde estarían las tumbas de Eduardo VIII, luego duque de Windsor y Wallis Simpson. 

Fue sucedido como duque de Kent por su hijo mayor, Eduardo.

Títulos 
 20 de diciembre de 1902-6 de mayo de 1910: Su Alteza Real el príncipe Jorge de Gales.
 6 de mayo de 1910-12 de octubre de 1934: Su Alteza Real el príncipe Jorge.
 12 de octubre de 1934-25 de agosto de 1942: Su Alteza Real el duque de Kent.

Membresía
Miembro de la Gran Logia Unida de Inglaterra.
Miembro de la Cámara de los Lores.
Miembro del Consejo Privado del Reino Unido.

Ancestros

Referencias 

 Picknett, Lynn, Prince, Clive, Prior, Stephen & Brydon, Robert (2002). War of the Windsors: A Century of Unconstitutional Monarchy, p. 153. Mainstream Publishing. ISBN 1-84018-631-3.

Enlaces externos 
 Retratos del Príncipe Jorge de la National Portrait Gallery

Casa de Windsor
Realeza LGBT
Personas LGBT de Reino Unido
Historia LGBT de Reino Unido
Masones del Reino Unido
Príncipes de Reino Unido
Caballeros de la Orden del Cardo
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Miguel y San Jorge
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Duques de Kent